Beat bezeichnet:

 Beat (Vorname), männlich
 Beat (Rhythmus)
 Beatmusik, populäre Musikrichtung der 1960er-Jahre
 Beat, Zeittakt der Internetzeit der Firma Swatch, siehe Swatch-Internetzeit
 Beat (Magazin), ein Magazin für Musikproduzenten
 Beat (Album), Album der englischen Progressive-Rock-Gruppe King Crimson aus dem Jahr 1982
 Beat (Band), finnische Band von 1980 bis 1990
 Honda Beat, ein Automodell 
 Beat (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie

Siehe auch:

 Beat-Generation
 Beats
 The Beat
 Beatweiher
 Biet